Pusakanagara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pusakanagara, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Pusakanagara, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar